Тенаситас има више значења:

 Тенаситас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тенаситас, Фамилија Рамирез Кавазос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тенаситас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тенаситас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику